Чемпионат Великобритании по снукеру 1986 () — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в Престоне, Англия. Победителем турнира стал Стив Дэвис, выигравший в финале у Нила Фудса со счётом 16:7. Канал BBC освещал турнир с начала финальной стадии, которая стартовала 22 ноября.

Высший брейк 

 144 — Джимми Уайт

Результаты

Предварительные раунды 

1/16 финала

Матчи из 17 фреймов

 Стив Дэвис 9:6 Эдди Чарльтон  
 Дин Рейнолдс 9:8 Сильвиньо Франсиско  
 Тони Драго 9:6 Джон Вирго  
 Вилли Торн 9:1 Робби Грэйс ? 
 Алекс Хиггинс 9:6 Дэйв Мартин  
 Майк Халлетт 9:4 Тони Мео  
 Юджин Хьюз 9:5 Рэй Риардон  
 Уэйн Джонс 9:2 Деннис Тейлор  
 Клифф Торбурн 9:4 Дэвид Тейлор  
 Джон Спенсер 9:4 Кирк Стивенс  
 Нил Фудс 9:3 Джим Вич  
 Джимми Уайт 9:5 Питер Франсиско  
 Тони Ноулз 9:2 Тони Джонс  
 Терри Гриффитс 9:0 Дин О'Кейн  
 Стив Лонгуорт 9:1 Дуг Маунтджой  
 Джон Пэррот 9:1 Джо Джонсон

Основной турнир

Ссылки 

 Результаты турнира на snookerdatabase 

Чемпионат Великобритании (снукер)
1986 год в снукере